Il campionato di calcio di Prima Categoria 1968-1969 è massimo torneo dilettantistico italiano di quell'annata. A carattere regionale, fu il decimo ed ultimo (in Friuli-Venezia Giulia) con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

Nella stagione 1968-1969 solo in Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna fu giocato il campionato di Promozione. Nelle altre regioni nella stessa stagione fu giocato il campionato di Prima Categoria.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia per la regione Friuli-Venezia Giulia.

In questa stagione a parità di punteggio non era prevista alcuna discriminante: le squadre a pari punti erano classificate a pari merito (la F.I.G.C. in questa stagione non teneva conto della differenza reti, la utilizzava solo per il Settore Giovanile).
In caso di assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti finali 
 Le prime 8 classificate passano nel nuovo campionato di Promozione (1º livello regionale, in FVG a girone unico), le ultime 8 classificate retrocedono nella nuova Prima Categoria (2º livello regionale, in FVG su 2 gironi).
 Il Maniago, dopo aver vinto il Titolo Regionale battento la vincente del girone B, è promosso in Serie D.

Calendario

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti finali 
 Le prime 8 classificate passano nel nuovo campionato di Promozione (1º livello regionale, in FVG a girone unico), le ultime 8 classificate retrocedono nella nuova Prima Categoria (2º livello regionale, in FVG su 2 gironi).
 Il Pieris perde la finale per il titolo regionale contro la vincitrice del girone A.
 La Sangiorgina viene ripescata in Promozione.

Risultati

Classifica marcatori

Finale per il Titolo Regionale

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.05.1969|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.05.1969

|-

Coppa Italia Dilettanti

 Non ammesse: Audax, Brugnera, Cordenonese, Cormonese, Edera, Gemonese, Majanese, Marianese, Mossa, Pro Gorizia, Reanese e Sacilese (dal girone A), Fortitudo, Muggesana, Palazzolo, Palmanova, Ronchi e Trivignano (dal girone B)

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| PRIMO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|08.09.1968|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|15.09.1968

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| SECONDO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.09.1968|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.11.1968

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| TERZO TURNO || style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.12.1968|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.01.1969

|-

Ristrutturazione dei campionati 

Nell'estate del 1969 in Friuli V.G. nasce il campionato di Promozione che vedrà la nascita del girone unico (formato dalle prime 8 classificate dei 2 gironi di Prima Categoria). Le restanti squadre, assieme alle prime 4 quattro classificate di ognuno 4 gironi di Seconda Categoria, formeranno la nuova Prima Categoria (passata al 2º livello regionale).

 Qualificate alla Promozione Friuli-Venezia Giulia 1969-1970:
 dal girone A di Prima Categoria 1968-1969: Cormonese, Pro Gorizia, Edera, Ponziana, Sacilese, Spilimbergo e Mossa.
 dal girone B di Prima Categoria 1968-1969: Pieris, Palazzolo, Gradese, Tisana, Fortitudo, Lignano, Trivignano, Cremcaffè e Sangiorgina.
 Qualificate alla Prima Categoria Friuli-Venezia Giulia 1969-1970:
 dal girone A di Prima Categoria 1968-1969: Brugnera, Sandanielese, Marianese, Cordenonese, Audax, Reanese, Majanese e Gemonese.
 dal girone B di Prima Categoria 1968-1969: Pro Cervignano, Palmanova, Manzanese, San Giovanni, Ronchi, Muggesana ed Aquileia.
 dal girone A di Seconda Categoria 1968-1969: Codroipo, Rauscedo, Aviano e Fiume Veneto.
 dal girone B di Seconda Categoria 1968-1969: Tarcentina, Treppo Grande, Julia e Bujese.
 dal girone C di Seconda Categoria 1968-1969: Cividalese, Fiumicello, Castionese e Corno.
 dal girone D di Seconda Categoria 1968-1969: Arsenale, Sant'Anna, Torriana e Pro Romans.

Note

Bibliografia 
 Messaggero Veneto ed Il Piccolo presso Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine.

Friuli-Venezia Giulia